CatCat — финский поп-дуэт, представители Финляндии на конкурсе песни Евровидение-1994.

История 
В состав коллектива входят сёстры Катя и Вирпи Кятка (во мн. числе — Kätkät; что звучало похоже на CatCat (отсюда название группы)). Группа создана в городке Юлиторнио, родном для её участниц. CatCat выпустили одноимённый дебютный альбом в 1992 году, а к 1994 году получили возможность представить свою страну на песенном фестивале Евровидение-1994 с композицией «Bye Bye Baby». Набрав 11 баллов, сёстры заняли 22-е место. Выступавшая в тяжёлых традиционных костюмах группа в сопровождении традиционного оркестра была охарактеризована британским комиком Терри Воганом, комментировавшим шоу, как «выступавшая в нижнем белье их матери» (their mother’s underwear).

Неудачное выступление на фестивале заставило распасться CatCat к 1995 году. Однако уже в 2000 году исполнительницы снова воссоединились, и в настоящий момент успешно продолжают совместные выступления.

Дискография

Альбомы 
 CatCat (1992)
 Bye Bye Baby (1994)
 Kynttilöiden syttyessä (1994)
 Enkeli (1995)
 Yö ja päivä (2001)

Сборники 
 Parhaat (2002)
 Hitit (2004)

Примечания 

Музыкальные коллективы Финляндии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1992 году
Участники «Евровидения-1994»
Представители Финляндии на «Евровидении»